Apheloria är ett släkte av mångfotingar. Apheloria ingår i familjen Xystodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Banddubbelfotingar
Apheloria